Kabinett Krüger steht für folgende Regierungen von Mecklenburg-Strelitz:
 Kabinett Krüger I (1919)
 Kabinett Krüger II (1919)